La Grande Menace, bande dessinée de Jacques Martin (première de la série Guy Lefranc)
La Grande Menace (Walk a Crooked Mile), film américain de Gordon Douglas (1948)
La Grande Menace (The Medusa Touch), film franco-britannique de Jack Gold (1978).
La Grande Menace (Calvary), épisode de la série télévisée Angel.